Maria Anna Leopoldyna Elżbieta Wilhelmina Wittelsbach (ur. 27 stycznia 1805 w Monachium, zm. 13 września 1877 w Wachwitz) – księżniczka bawarska, królowa Saksonii.

Życiorys 
Córka króla Bawarii Maksymiliana I Józefa i księżniczki Karoliny Fryderyki. Była siostrą bliźniaczką arcyksiężnej austriackiej Zofii, siostrą królowej Prus Elżbiety, królowej Saksonii Amelii, księżniczki Ludwiki – matki cesarzowej Elżbiety. Była przyrodnią siostrą króla Bawarii Ludwika I i cesarzowej Austrii Karoliny.

W 1833 roku została drugą żoną króla Saksonii - Fryderyka Augusta II. Para nie miała dzieci. Maria Anna zmarła w wieku 72 lat i została pochowana w katedrze Świętej Trójcy w Dreźnie.

Galeria 

Maria Anna Wittelsbach
Bliźnięta
Ludzie urodzeni w Monachium
Saksońskie królowe
Urodzeni w 1805
Zmarli w 1877